Rodenbourg (luks. Roudemer) – miasteczko w centralnym Luksemburgu, w gminie Junglinster. W 2001 roku miasteczko zamieszkiwały 102 osoby.

Miasta w Luksemburgu